Halmberg ist der Ortsname von

 Halmberg (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Halmberg (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

außerdem:
 Halmberg (Naturschutzgebiet), NSG im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg